Это список видов птиц, зарегистрированных в Судане. В орнитофауне Судана насчитывается в общей сложности 653 вида.

Таксономическая обработка этого списка (обозначение и последовательность отрядов, семейств и видов) и номенклатура (общие и научные названия) соответствуют конвенциям The Clements Checklist of Birds of the World, шестое издание. Семейства в начале каждой главы отражают эту таксономию, как и число видов, найденное в каждом семействе. Ввезенные и случайные виды включены в общую численность для Судана.

Следующие теги использовались для выделения нескольких категорий, но не все виды попадают в одну из этих категорий. Те, которые не являются часто встречающимися видами.

 (A) Accidental — вид, который редко или случайно встречается в Судане.
 (E) Endemic — вид эндемический для Судана.
 (I) Introduced — вид, ввезенный в Судан, как следствие прямых или косвенных действий человека.



Страусы 
 Отряд: Страусообразные
 Семейство: Страусовые
 Страус, Struthio camelus

Поганки 
 Отряд: Поганкообразные
 Семейство: Поганковые
 Малая поганка, Tachybaptus ruficollis
 Черношейная поганка, Podiceps nigricollis

Буревестники 
 Отряд: Буревестникообразные
 Семейство: Качурки
 Северная качурка, Oceanodroma leucorhoa

Фаэтоны 
 Отряд: Пеликанообразные
 Семейство: Фаэтоновые
 Красноклювый фаэтон, Phaethon aethereus

Олуши 
 Отряд: Пеликанообразные
 Семейство: Олушевые
 Бурая олуша, Sula leucogaster

Бакланы 
 Отряд: Пеликанообразные
 Семейство: Баклановые
 Большой баклан, Phalacrocorax carbo
 Камышовый баклан, Microcarbo africanus

Змеешейки 
 Отряд: Пеликанообразные
 Семейство: Змеешейковые
 Африканская змеешейка, Anhinga rufa

Пеликаны 
 Отряд: Пеликанообразные
 Семейство: Баклановые
 Розовый пеликан, Pelecanus onocrotalus
 Розовоспинный пеликан, Pelecanus rufescens

Выпи, цапли и белые цапли 
 Отряд: Аистообразные
 Семейство: Цаплевые
 Серая цапля, Ardea cinerea
 Черношейная цапля, Ardea melanocephala
 Исполинская цапля, Ardea goliath
 Рыжая цапля, Ardea purpurea
 Большая белая цапля, Ardea alba
 Чёрная цапля, Egretta ardesiaca
 Средняя белая цапля, Egretta intermedia
 Береговая цапля, Egretta gularis
 Малая белая цапля, Egretta garzetta
 Жёлтая цапля, Ardeola ralloides
 Египетская цапля, Bubulcus ibis
 Зелёная кваква, Butorides striata
 Обыкновенная кваква, Nycticorax nycticorax
 Кваква белобокая, Gorsachius leuconotus
 Сероспинный волчок, Ixobrychus sturmii
 Малая выпь, Ixobrychus minutus
 Большая выпь, Botaurus stellaris

Молотоглав 
 Отряд: Аистообразные
 Семейство: Молотоглавые
 Молотоглав, Scopus umbretta

Китоглав 
 Отряд: Аистообразные
 Семейство: Китоглавые
 Китоглав, Balaeniceps rex

Ибисы и колпицы 
 Отряд: Аистообразные
 Семейство: Ибисовые
 Священный ибис, Threskiornis aethiopicus
 Лесной ибис, Geronticus eremita
 Хагедаш, Bostrychia hagedash
 Каравайка, Plegadis falcinellus
 Обыкновенная колпица, Platalea leucorodia
 Белая колпица, Platalea alba

Аисты 
 Отряд: Аистообразные
 Семейство: Аистовые
 Африканский клювач, Mycteria ibis
 Африканский аист-разиня, Anastomus lamelligerus
 Чёрный аист, Ciconia nigra
 Белобрюхий аист, Ciconia abdimii
 Белошейный аист, Ciconia episcopus
 Белый аист, Ciconia ciconia
 Седлоклювый ябиру, Ephippiorhynchus senegalensis
 Африканский марабу, Leptoptilos crumenifer

Фламинго 
 Отряд: Фламингообразные
 Семейство: Фламинговые
 Обыкновенный фламинго, Phoenicopterus roseus

Утки, гуси и лебеди 
 Отряд: Гусеобразные
 Семейство: Утиные
 Рыжая свистящая утка, Dendrocygna bicolor
 Белолицая свистящая утка, Dendrocygna viduata
 Белоспинная утка, Thalassornis leuconotus (A)
 Белолобый гусь, Anser albifrons
 Нильский гусь, Alopochen aegyptiacus
 Огарь, Tadorna ferruginea
 Пеганка, Tadorna tadorna
 Шпорцевый гусь, Plectropterus gambensis
 Гребенчатая утка, Sarkidiornis melanotos
 Африканский блестящий чирок, Nettapus auritus
 Африканская чёрная кряква, Anas sparsa
 Свиязь, Anas penelope
 Серая утка, Anas strepera
 Чирок-свистунок, Anas crecca
 Капский чирок, Anas capensis
 Кряква, Anas platyrhynchos
 Шилохвость, Anas acuta
 Красноклювая шилохвость, Anas erythrorhyncha
 Пятнистый чирок, Anas hottentota
 Чирок-трескунок, Anas querquedula
 Широконоска, Anas clypeata
 Красноглазый нырок, Netta erythrophthalma
 Красноголовый нырок, Aythya ferina
 Белоглазый нырок, Aythya nyroca
 Хохлатая чернеть, Aythya fuligula

Скопа 
 Отряд: Ястребообразные
 Семейство: Скопиные
 Скопа, Pandion haliaetus

Ястребы, коршуны и орлы 
 Отряд: Ястребообразные
 Семейство: Ястребиные
 Осоед, Pernis apivorus
 Чернокрылый дымчатый коршун, Elanus caeruleus
 Африканский дымчатый коршун, Chelictinia riocourii
 Красный коршун, Milvus milvus
 Чёрный коршун, Milvus migrans
 Желтоклювый коршун, Milvus aegyptius
 Орлан-крикун, Haliaeetus vocifer
 Пальмовый гриф, Gypohierax angolensis
 Бурый стервятник, Necrosyrtes monachus
 Бородач, Gypaetus barbatus
 Обыкновенный стервятник, Neophron percnopterus
 Белоголовый сип, Gyps fulvus
 Африканский гриф, Gyps africanus
 Африканский сип, Gyps rueppellii
 Африканский ушастый гриф, Torgos tracheliotus
 Африканский белогорлый гриф, Trigonoceps occipitalis
 Змееяд Бодуэна, Circaetus beaudouini
 Чёрный змееяд, Circaetus pectoralis
 Бурый змееяд, Circaetus cinereus
 Окаймлённый змееяд, Circaetus cinerascens
 Обыкновенный змееяд, Circaetus gallicus
 Орёл-скоморох, Terathopius ecaudatus
 Болотный лунь, Circus aeruginosus
 Полевой лунь, Circus cyaneus
 Степной лунь, Circus macrourus
 Луговой лунь, Circus pygargus
 Африканский луневый ястреб, Polyboroides typus
 Тёмный певчий ястреб, Melierax metabates
 Певчий ястреб-габар, Micronisus gabar
 Туркестанский тювик, Accipiter badius
 Европейский тювик, Accipiter brevipes
 Африканский малый перепелятник, Accipiter minullus
 Ястреб-перепелятник, Accipiter nisus
 Саранчовый канюк, Butastur rufipennis
 Обыкновенный канюк, Buteo buteo
 Африканский горный канюк, Buteo oreophilus
 Курганник, Buteo rufinus
 Африканский краснохвостый канюк, Buteo auguralis
 Канюк-авгур, Buteo augur
 Малый подорлик, Clanga pomarina
 Большой подорлик, Clanga clanga
 Каменный орел, Aquila rapax
 Степной орёл, Aquila nipalensis
 Могильник, Aquila heliaca
 Кафрский орёл, Aquila verreauxii
 Африканский ястребиный орел, Aquila spilogaster
 Серебристый орёл, Hieraaetus wahlbergi
 Орёл-карлик, Hieraaetus pennatus
 Ястребиный орел Айреса, Hieraaetus ayresii
 Боевой орёл, Polemaetus bellicosus
 Гребенчатый орёл, Lophaetus occipitalis
 Венценосный орёл, Stephanoaetus coronatus

Птица-секретарь 
 Отряд: Ястребообразные
 Семейство: Птицы-секретари
 Птица-секретарь, Sagittarius serpentarius

Каракары и соколы 
 Отряд: Соколообразные
 Семейство: Соколиные
 Степная пустельга, Falco naumanni
 Обыкновенная пустельга, Falco tinnunculus
 Большая пустельга, Falco rupicoloides
 Лисья пустельга, Falco alopex
 Серая пустельга, Falco ardosiaceus
 Турумти, Falco chicquera
 Кобчик, Falco vespertinus
 Чеглок Элеоноры, Falco eleonorae
 Серебристый чеглок, Falco concolor
 Дербник, Falco columbarius
 Чеглок, Falco subbuteo
 Африканский чеглок, Falco cuvierii
 Средиземноморский сокол, Falco biarmicus
 Балобан, Falco cherrug
 Шахин, Falco pelegrinoides
 Сапсан, Falco peregrinus

Фазаны и турачи 
 Отряд: Курообразные
 Семейство: Фазановые
 Арабская пустынная куропатка, Ammoperdix heyi
 Саванный турач, Pternistis clappertoni
 Желтогорлый турач, Pternistis leucoscepus
 Суданский турач, Pternistis erckelii
 Обыкновенный перепел, Coturnix coturnix
 Перепел-арлекин, Coturnix delegorguei

Куропатки 
 Отряд: Курообразные
 Семейство: Зубчатоклювые куропатки
 Африканская скальная куропатка, Ptilopachus petrosus

Цесарки 
 Отряд: Курообразные
 Семейство: Цесарковые
 Обыкновенная цесарка, Numida meleagris

Журавли 
 Отряд: Журавлеобразные
 Семейство: Журавлиные
 Венценосный журавль, Balearica pavonina
 Журавль-красавка, Anthropoides virgo
 Серый журавль, Grus grus

Пастушки, коростели, султанки и лысухи 
 Отряд: Журавлеобразные
 Семейство: Пастушковые
 Африканский коростель, Crecopsis egregia
 Коростель, Crex crex
 Чёрный дергач, Amaurornis flavirostra
 Малый погоныш, Porzana parva
 Погоныш-крошка, Porzana pusilla
 Погоныш, Porzana porzana
 Мадагаскарская султанка, Porphyrio madagascariensis
 Бронзовая султанка, Porphyrio alleni
 Камышница, Gallinula chloropus
 Камышница-крошка, Gallinula angulata
 Хохлатая лысуха, Fulica cristata
 Лысуха, Fulica atra

Лапчатоноги 
 Отряд: Журавлеобразные
 Семейство: Лапчатоногие
 Африканский лапчатоног, Podica senegalensis

Дрофы 
 Отряд: Дрофообразные
 Семейство: Дрофиные
 Аравийская большая дрофа, Ardeotis arabs
 Chlamydotis undulata, Chlamydotis undulata
 Вихляй, Chlamydotis macqueenii
 Кафрская африканская дрофа, Neotis denhami
 Нубийская африканская дрофа, Neotis nuba
 Сенегальская малая дрофа, Eupodotis senegalensis
 Малая дрофа, Lophotis savilei
 Чернобрюхая малая дрофа, Lissotis melanogaster
 Суданская малая дрофа, Lissotis hartlaubii

Трехперстки 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Трёхпёрстки
 Африканская трёхпёрстка, Turnix sylvatica
 Жаворонковая трёхпёрстка, Ortyxelos meiffrenii

Яканы 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Якановые
 Малая якана, Microparra capensis
 Африканская якана, Actophilornis africana

Цветные бекасы 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Цветные бекасы
 Цветной бекас, Rostratula benghalensis

Рачьи ржанки 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Рачьи ржанки
 Рачья ржанка, Dromas ardeola

Кулики 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Кулики-сороки
 Кулик-сорока, Haematopus ostralegus

Шилоклювки и ходулочники 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Шилоклювковые
 Ходулочник, Himantopus himantopus
 Шилоклювка, Recurvirostra avosetta

Авдотки 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Авдотковые
 Авдотка, Burhinus oedicnemus
 Сенегальская авдотка, Burhinus senegalensis
 Капская авдотка, Burhinus capensis

Крокодиловы сторожа 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Тиркушковые
 Крокодилов сторож, Pluvianus aegyptius

Тиркушки и бегунки 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Тиркушковые
 Бегунок, Cursorius cursor
 Сомалийский бегунок, Cursorius somalensis
 Бегунок Темминка, Cursorius temminckii
 Аметистовый бегунок, Rhinoptilus chalcopterus
 Луговая тиркушка, Glareola pratincola
 Степная тиркушка, Glareola nordmanni
 Белошейная тиркушка, Glareola nuchalis

Ржанки и чибисы 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Ржанковые
 Чибис, Vanellus vanellus
 Длиннопалый чибис, Vanellus crassirostris
 Шпорцевый чибис, Vanellus spinosus
 Чернохохлый чибис, Vanellus tectus
 Белоголовая пигалица, Vanellus albiceps
 Чернокрылая пигалица, Vanellus melanopterus
 Сенегальская пигалица, Vanellus senegallus
 Кречётка, Vanellus gregarius
 Белохвостая пигалица, Vanellus leucurus
 Азиатская бурокрылая ржанка, Pluvialis fulva
 Тулес, Pluvialis squatarola
 Галстучник, Charadrius hiaticula
 Малый зуёк, Charadrius dubius
 Зуёк-пастух, Charadrius pecuarius
 Трёхполосый зуёк, Charadrius tricollaris
 Буролобый зуёк, Charadrius forbesi
 Морской зуёк, Charadrius alexandrinus
 Монгольский зуёк, Charadrius mongolus
 Большеклювый зуёк, Charadrius leschenaultii
 Каспийский зуёк, Charadrius asiaticus

Песочники 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Бекасовые
 Гаршнеп, Lymnocryptes minimus
 Африканский бекас, Gallinago nigripennis
 Дупель, Gallinago media
 Обыкновенный бекас, Gallinago gallinago
 Большой веретенник, Limosa limosa
 Малый веретенник, Limosa lapponica
 Средний кроншнеп, Numenius phaeopus
 Тонкоклювый кроншнеп, Numenius tenuirostris
 Большой кроншнеп, Numenius arquata
 Щёголь, Tringa erythropus
 Травник, Tringa totanus
 Поручейник, Tringa stagnatilis
 Большой улит, Tringa nebularia
 Черныш, Tringa ochropus
 Фифи, Tringa glareola
 Мородунка, Xenus cinereus
 Перевозчик, Actitis hypoleucos
 Камнешарка, Arenaria interpres
 Исландский песочник, Calidris canutus
 Песчанка, Calidris alba
 Кулик-воробей, Calidris minuta
 Белохвостый песочник, Calidris temminckii
 Краснозобик, Calidris ferruginea
 Чернозобик, Calidris alpina
 Грязовик, Limicola falcinellus
 Турухтан, Philomachus pugnax
 Круглоносый плавунчик, Phalaropus lobatus

Чайки 
 Отряд: Ржанкообразные
 Семейство: Чайковые
 Белоглазая чайка, Larus leucophthalmus
 Аденская чайка, Larus hemprichii
 Черноголовый хохотун, Larus ichthyaetus
 Черноголовая чайка, Larus melanocephalus
 Серебристая чайка, Larus argentatus
 Клуша, Larus fuscus
 Хохотунья, Larus cachinnans
 Сероголовая чайка, Larus cirrocephalus
 Озерная чайка, Larus ridibundus
 Морской голубок, Larus genei
 Малая чайка, Larus minutus
 Семейство: Крачковые
 Чайконосая крачка, Gelochelidon nilotica
 Чеграва, Hydroprogne caspia
 Бенгальская крачка, Sterna bengalensis
 Пестроносая крачка, Sterna sandvicensis
 Большая хохлатая крачка, Thalasseus bergii
 Обыкновенная крачка, Sterna hirundo
 Полярная крачка, Sterna paradisaea
 Аравийская крачка, Sterna repressa
 Малая крачка, Sterna albifrons
 Мекранская крачка, Sternula saundersi
 Бурокрылая крачка, Onychoprion anaethetus
 Тёмная крачка, Onychoprion fuscatus
 Белощёкая болотная крачка, Chlidonias hybrida
 Белокрылая болотная крачка, Chlidonias leucopterus
 Обыкновенная глупая крачка, Anous stolidus
 Семейство: Водорезовые
 Африканский водорез, Rynchops flavirostris

Рябки 
 Отряд: Рябкообразные
 Семейство: Рябковые
 Сенегальский рябок, Pterocles exustus
 Пустынный рябок, Pterocles senegallus
 Коронованный рябок, Pterocles coronatus
 Рябок Лихтенштейна, Pterocles lichtensteinii
 Четырёхполосый рябок, Pterocles quadricinctus

Голуби и горлицы 
 Отряд: Голубеобразные
 Семейство: Голубиные
 Сизый голубь, Columba livia
 Крапчатый голубь, Columba guinea
 Обыкновенная горлица, Streptopelia turtur
 Дикая смеющаяся горлица, Streptopelia roseogrisea
 Африканская горлица, Streptopelia decipiens
 Красноглазая горлица, Streptopelia semitorquata
 Южноафриканская горлица, Streptopelia capicola
 Винная горлица, Streptopelia vinacea
 Малая горлица, Streptopelia senegalensis
 Черноклювая лесная горлица, Turtur abyssinicus
 Капская горлица, Oena capensis
 Желтобрюхий зелёный голубь, Treron waalia

Попугаи Старого Света 
 Отряд: Попугаеобразные
 Семейство: Попугаевые
 Индийский кольчатый попугай, Psittacula krameri

Попугаи Африки и Нового Света 
 Отряд: Попугаеобразные
 Семейство: Попугаевые
 Мейеров длиннокрылый попугай, Poicephalus meyeri

Турако 
 Отряд: Туракообразные
 Семейство: Тураковые
 Белобрюхий бананоед, Corythaixoides leucogaster
 Полосатый бананоед-подорожник, Crinifer zonurus

Кукушки 
 Отряд: Кукушкообразные
 Семейство: Кукушковые
 Африканская хохлатая кукушка, Clamator levaillantii
 Хохлатая кукушка, Clamator glandarius
 Красногрудая кукушка, Cuculus solitarius
 Чёрная кукушка, Cuculus clamosus
 Обыкновенная кукушка, Cuculus canorus
 Африканская обыкновенная кукушка, Cuculus gularis
 Бронзовая кукушка Клааса, Chrysococcyx klaas
 Бронзовая кукушка, Chrysococcyx caprius
 Черная шпорцевая кукушка, Centropus grillii
 Синеголовая шпорцевая кукушка, Centropus monachus
 Сенегальская шпорцевая кукушка, Centropus senegalensis
 Африканская шпорцевая кукушка, Centropus superciliosus

Сипухи 
 Отряд: Совообразные
 Семейство: Сипуховые
 Обыкновенная сипуха, Tyto alba

Типичные совы 
 Отряд: Совообразные
 Семейство: Совиные
 Африканская совка, Otus senegalensis
 Сплюшка, Otus scops
 Белолицая совка, Ptilopsis leucotis
 Пустынный филин, Bubo ascalaphus
 Серый филин, Bubo cinerascens
 Бледный филин, Bubo lacteus
 Африканская циккаба, Strix woodfordii
 Жемчужный воробьиный сыч, Glaucidium perlatum
 Домовый сыч, Athene noctua
 Болотная сова, Asio flammeus

Козодои 
 Отряд: Козодоеобразные
 Семейство: Настоящие козодои
 Обыкновенный козодой, Caprimulgus europaeus
 Рыжещёкий козодой, Caprimulgus rufigena
 Буланый козодой, Caprimulgus aegyptius
 Нубийский козодой, Caprimulgus nubicus
 Великолепный козодой, Caprimulgus eximius
 Абиссинский козодой, Caprimulgus poliocephalus
 Мраморный козодой, Caprimulgus inornatus
 Длиннохвостый козодой, Caprimulgus climacurus
 Вымпеловый козодой, Semeiophorus vexillarius
 Африканский вымпеловый козодой, Macrodipteryx longipennis

Стрижи 
 Отряд: Стрижеобразные
 Семейство: Стрижиные
 Пальмовый стриж, Cypsiurus parvus
 Белобрюхий стриж, Tachymarptis melba
 Чешуйчатый стриж, Tachymarptis aequatorialis
 Черный стриж, Apus apus
 Бледный стриж, Apus pallidus
 Малый стриж, Apus affinis
 Эфиопский стриж, Apus horus
 Белогузый стриж, Apus caffer

Птицы-мыши 
 Отряд: Птицы-мыши
 Семейство: Птицы-мыши
 Бурокрылая птица-мышь, Colius striatus
 Синешапочная птица-мышь, Urocolius macrourus

Трогоны и квезали 
 Отряд: Трогонообразные
 Семейство: Трогоновые
 Уздечковый африканский трогон, Apaloderma narina

Зимородки 
 Отряд: Ракшеобразные
 Семейство: Зимородковые
 Обыкновенный зимородок, Alcedo atthis
 Кобальтовый зимородок, Alcedo semitorquata
 Малахитовый зимородок, Corythornis cristatus
 Африканский крошечный зимородок, Ispidina picta
 Сероголовая альциона, Halcyon leucocephala
 Сенегальская альциона, Halcyon senegalensis
 Полосатая альциона, Halcyon chelicuti
 Белошейная альциона, Todirhamphus chloris
 Гигантский пегий зимородок, Megaceryle maxima
 Малый пегий зимородок, Ceryle rudis

Щурки 
 Отряд: Ракшеобразные
 Семейство: Щурковые
 Красногорлая щурка, Merops bulocki
 Карликовая щурка, Merops pusillus
 Синегрудая щурка, Merops variegatus
 Ласточкохвостая щурка, Merops hirundineus
 Белогорлая щурка, Merops albicollis
 Малая зелёная щурка, Merops orientalis
 Зелёная щурка, Merops persicus
 Золотистая щурка, Merops apiaster
 Нубийская щурка, Merops nubicus

Настоящие ракши 
 Отряд: Ракшеобразные
 Семейство: Сизоворонковые
 Обыкновенная сизоворонка, Coracias garrulus
 Абиссинская сизоворонка, Coracias abyssinicus
 Рыжешапочная сизоворонка, Coracias naevia
 Африканский широкорот, Eurystomus glaucurus

Удоды 
 Отряд: Птицы-носороги
 Семейство: Удодовые
 Удод, Upupa epops

Древесные удоды 
 Отряд: Птицы-носороги
 Семейство: Древесные удоды
 Зелёный лесной удод, Phoeniculus purpureus
 Черноклювый лесной удод, Phoeniculus somaliensis
 Чёрный лесной удод, Rhinopomastus aterrimus

Птицы-носороги 
 Отряд: Птицы-носороги
 Семейство: Птицы-носороги
 Красноклювый ток, Tockus erythrorhynchus
 Пёстрый ток, Tockus fasciatus
 Африканский серый ток, Tockus nasutus
 Серебролицый калао, Ceratogymna brevis
 Белобёдрый калао, Ceratogymna albotibialis

Рогатые вороны 
 Отряд: Птицы-носороги
 Семейство: Bucorvidae
 Абиссинский рогатый ворон, Bucorvus abyssinicus

Бородатки 
 Отряд: Дятлообразные
 Семейство: Африканские бородатки
 Желтолобый медник, Pogoniulus chrysoconus
 Краснолобый медник, Pogoniulus pusillus
 Кровавогрудая либия, Lybius vieilloti
 Черноклювая либия, Lybius guifsobalito
 Черногрудая либия, Lybius rolleti
 Жемчужный трахифонус, Trachyphonus margaritatus

Медоуказчики 
 Отряд: Дятлообразные
 Семейство: Медоуказчиковые
 Большой медоуказчик, Indicator indicator
 Малый медоуказчик, Indicator minor
 Тонкоклювый медоуказчик, Prodotiscus regulus

Дятлы 
 Отряд: Дятлообразные
 Семейство: Дятловые
 Вертишейка, Jynx torquilla
 Мелкопятнистая кампетера, Campethera punctuligera
 Нубийская кампетера, Campethera nubica
 Пятнистая кампетера, Campethera cailliautii
 Бородатый дятел, Dendropicos namaquus
 Малый саванный дятел, Dendropicos elachus
 Серогрудый африканский дятел, Dendropicos goertae
 Стрикландов дятел, Dendropicos obsoletus

Жаворонки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Жаворонковые
 Певчий кустарниковый жаворонок, Mirafra cantillans
 Белохвостый кустарниковый жаворонок, Mirafra albicauda
 Кордофанский кустарниковый жаворонок, Mirafra cordofanica
 Африканский кустарниковый жаворонок, Mirafra africana
 Коричневый кустарниковый жаворонок, Mirafra rufocinnamomea
 Рыжий кустарниковый жаворонок, Mirafra rufa
 Розовогрудый кустарниковый жаворонок, Mirafra poecilosterna
 Пестрый певчий жаворонок, Pinarocorys erythropygia
 Белощекий воробьиный жаворонок, Eremopterix leucotis
 Белолобый воробьиный жаворонок, Eremopterix nigriceps
 Чернохвостый вьюрковый жаворонок, Ammomanes cincturus
 Пустынный жаворонок, Ammomanes deserti
 Большой удодовый жаворонок, Alaemon alaudipes
 Двупятнистый жаворонок, Melanocorypha bimaculata
 Малый жаворонок, Calandrella cinerea
 Малый вьюрковый жаворонок, Eremalauda dunni
 Хохлатый жаворонок, Galerida cristata
 Солнечный хохлатый жаворонок, Galerida modesta

Ласточки и стрижи 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Ласточковые
 Береговушка, Riparia riparia
 Малая береговая ласточка, Riparia paludicola
 Серогузая ласточка, Pseudhirundo griseopyga
 Пустынная скалистая ласточка, Ptyonoprogne obsoleta
 Африканская скалистая ласточка, Ptyonoprogne fuligula
 Деревенская ласточка, Hirundo rustica
 Эфиопская ласточка, Hirundo aethiopica
 Нитехвостая ласточка, Hirundo smithii
 Пятнистогрудая ласточка, Cecropis abyssinica
 Рыжегрудая ласточка, Cecropis semirufa
 Гигантская ласточка, Cecropis senegalensis
 Рыжепоясничная ласточка, Cecropis daurica
 Городская ласточка, Delichon urbicum

Трясогузки и коньки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Трясогузковые
 Белая трясогузка, Motacilla alba
 Пегая трясогузка, Motacilla aguimp
 Жёлтая трясогузка, Motacilla flava
 Горная трясогузка, Motacilla cinerea
 Длиннохвостая трясогузка, Motacilla clara
 Буроспинный гигантский конёк, Anthus leucophrys
 Африканский конёк, Anthus cinnamomeus
 Полевой конёк, Anthus campestris
 Длинноклювый конёк, Anthus similis
 Лесной конёк, Anthus trivialis
 Краснозобый конёк, Anthus cervinus

Личинкоеды 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Личинкоедовые
 Белогрудый сорокопутовый личинкоед, Coracina pectoralis
 Красноплечий африканский личинкоед, Campephaga phoenicea

Бюльбюли 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Бюльбюлевые
 Бородатый настоящий бюльбюль, Pycnonotus barbatus
 Северный бурый бюльбюль, Phyllastrephus strepitans
 Bleda notatus (A)

Сорокопутовые свиристели 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Сорокопутовые свиристели
 Сорокопутовый свиристель, Hypocolius ampelinus

Дрозды 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Дроздовые
 Натальский земляной дрозд, Geokichla guttata
 Западноафриканский дрозд, Turdus pelios
 Белозобый дрозд, Turdus torquatus
 Певчий дрозд, Turdus philomelos

Цистиколы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Цистиколовые
 Краснолицая цистикола, Cisticola erythrops
 Белобровая цистикола, Cisticola cantans
 Длиннохвостая цистикола, Cisticola aberrans
 Красноголовая цистикола, Cisticola ruficeps
 Черноспинная цистикола, Cisticola galactotes
 Лисья цистикола, Cisticola troglodytes
 Веерохвостая цистикола, Cisticola juncidis
 Пустынная цистикола, Cisticola aridulus
 Акациевая приния, Phyllolais pulchella
 Обыкновенная желтобрюшка, Eremomela icteropygialis
 Eremomela canescens
 Изящная приния, Prinia gracilis
 Коричневобокая приния, Prinia subflava
 Солнечная приния, Prinia erythroptera
 Spiloptila clamans
 Urorhipis rufifrons

Сильвиетты и другие 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Macrosphenidae
 Буробрюхая сильвиетта, Sylvietta brachyura

Певчие славки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Пеночковые
 Пеночка-весничка, Phylloscopus trochilus
 Пеночка-теньковка, Phylloscopus collybita
 Среднеазиатская теньковка, Phylloscopus sindianus (A)
 Белобрюхая пеночка, Phylloscopus orientalis
 Пеночка-трещотка, Phylloscopus sibilatrix

Камышовковые славки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Acrocephalidae
 Бледная пересмешка, Iduna pallida
 Пустынная пересмешка, Hippolais languida
 Средиземноморская пересмешка, Hippolais olivetorum
 Зелёная пересмешка, Hippolais icterina
 Камышовка-барсучок, Acrocephalus schoenobaenus
 Болотная камышовка, Acrocephalus palustris
 Тростниковая камышовка, Acrocephalus scirpaceus
 Африканская тростниковая камышовка, Acrocephalus baeticatus
 Иракская камышовка, Acrocephalus griseldis
 Капская камышовка, Acrocephalus gracilirostris
 Дроздовидная камышовка, Acrocephalus arundinaceus
 Туркестанская камышовка, Acrocephalus stentoreus

Сверчковые славки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Locustellidae
 Речной сверчок, Locustella fluviatilis
 Соловьиный сверчок, Locustella luscinioides
 Обыкновенный сверчок, Locustella naevia

Славки Старого Света 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Славковые
 Черноголовая славка, Sylvia atricapilla
 Садовая славка, Sylvia borin
 Серая славка, Sylvia communis
 Славка-завирушка, Sylvia curruca
 Пустынная славка, Sylvia nana
 Ястребиная славка, Sylvia nisoria
 Певчая славка, Sylvia hortensis
 Восточная певчая славка, Sylvia crassirostris
 Пегая славка, Sylvia leucomelaena
 Славка Рюппеля, Sylvia ruppeli
 Субальпийская славка, Sylvia cantillans
 Средиземноморская славка, Sylvia melanocephala
 Кипрская славка, Sylvia melanothorax
 Белоусая славка, Sylvia mystacea

Мухоловки Старого Света 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Мухоловковые
 Серебристая мухоловка, Empidornis semipartitus
 Бледная мухоловка, Melaenornis pallidus
 Северная черная мухоловка, Melaenornis edolioides
 Серая мухоловка, Muscicapa striata
 Гамбагская мухоловка, Muscicapa gambagae
 Мухоловка-пеструшка, Ficedula hypoleuca
 Мухоловка-белошейка, Ficedula albicollis
 Полуошейниковая мухоловка, Ficedula semitorquata
 Малая мухоловка, Ficedula parva
 Африканская лесная зарянка, Stiphrornis erythrothorax
 Обыкновенный соловей, Luscinia luscinia
 Южный соловей, Luscinia megarhynchos
 Варакушка, Luscinia svecica
 Соловей-белошейка, Irania gutturalis
 Чекановая горихвостка Рюппеля, Cossypha semirufa
 Белобровая чекановая горихвостка, Cossypha heuglini
 Седоголовая чекановая горихвостка, Cossypha niveicapilla
 Пятнистый пальмовый дрозд, Cichladusa guttata
 Тугайный соловей, Cercotrichas galactotes
 Черный тугайный соловей, Cercotrichas podobe
 Горихвостка-чернушка, Phoenicurus ochruros
 Обыкновенная горихвостка, Phoenicurus phoenicurus
 Краснобрюхая горихвостка, Phoenicurus erythrogaster
 Сибирский черноголовый чекан, Saxicola maurus
 Луговой чекан, Saxicola rubetra
 Черногорлый чекан, Saxicola rubicola
 Черноголовый чекан, Saxicola torquatus
 Белопоясная каменка, Oenanthe leucopyga
 Каменка-монашка, Oenanthe monacha
 Обыкновенная каменка, Oenanthe oenanthe
 Траурная каменка, Oenanthe lugens
 Каменка-плешанка, Oenanthe pleschanka
 Кипрская каменка, Oenanthe cypriaca
 Испанская каменка, Oenanthe hispanica
 Западная златогузая каменка, Oenanthe xanthoprymna
 Пустынная каменка, Oenanthe deserti
 Каменка-плясунья, Oenanthe isabellina
 Рыжегрудая каменка, Oenanthe heuglini
 Рыжехвостый скромный чекан, Oenanthe familiaris
 Бурохвостый скромный чекан, Oenanthe scotocerca
 Чернохвостый скромный чекан, Oenanthe melanura
 Эфиопский муравьиный чекан, Myrmecocichla aethiops
 Скалистый чекан-пересмешник, Thamnolaea cinnamomeiventris
 Пёстрый каменный дрозд, Monticola saxatilis
 Синий каменный дрозд, Monticola solitarius

Сережчатые мухоловки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Platysteiridae
 Очковая серёжчатая мухоловка, Platysteira cyanea
 Сероголовый батис, Batis orientalis
 Конголезский батис, Batis minor

Мухоловки-монархи 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Монархи
 Африканская райская мухоловка, Terpsiphone viridis

Смеющиеся дрозды 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Leiothrichidae
 Сахарская дроздовая тимелия, Turdoides fulvus
 Рыжая дроздовая тимелия, Turdoides rubiginosus
 Береговая дроздовая тимелия, Turdoides tenebrosus
 Белоголовая дроздовая тимелия, Turdoides leucocephalus
 Суданская дроздовая тимелия, Turdoides plebejus

Синицы-гаички и синицы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Синицевые
 Белоплечая синица, Melaniparus guineensis

Ремезы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Ремезовые
 Суданский ремез, Anthoscopus punctifrons

Нектарницы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Нектарницевые
 Нектарница-пигмей, Hedydipna platurus
 Металлическая нектарница, Hedydipna metallicus
 Яркокрасногрудая нектарница, Chalcomitra senegalensis
 Нектарница-эльф, Cinnyris pulchellus
 Палестинская нектарница, Cinnyris osea
 Блестящая нектарница, Cinnyris habessinicus
 Саванновая нектарница, Cinnyris coccinigastrus
 Разноцветная нектарница, Cinnyris venustus
 Медная нектарница, Cinnyris cupreus

Белоглазки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Белоглазковые
 Сенегальская белоглазка, Zosterops senegalensis
 Желтобрюхая белоглазка, Zosterops poliogastrus
 Сомалийская белоглазка, Zosterops abyssinicus

Иволги Старого Света 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Иволговые
 Обыкновенная иволга, Oriolus oriolus
 Африканская жёлтая иволга, Oriolus auratus

Сорокопуты 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Сорокопутовые
 Обыкновенный жулан, Lanius collurio
 Рыжехвостый жулан, Lanius isabellinus
 Сибирский жулан, Lanius cristatus (A)
 Пустынный сорокопут, Lanius meridionalis
 Чернолобый сорокопут, Lanius minor
 Сероплечий сорокопут, Lanius excubitoroides
 Маскированный сорокопут, Lanius nubicus
 Красноголовый сорокопут, Lanius senator
 Желтоклювый сорокопут, Corvinella corvina

Кустарниковые сорокопуты 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Кустарниковые сорокопуты
 Сорокопут брубру, Nilaus afer
 Гамбийский пухопёрый сорокопут, Dryoscopus gambensis
 Болотная чагра, Tchagra minuta
 Черноголовая чагра, Tchagra senegala
 Тропический певчий сорокопут, Laniarius major
 Пурпурный певчий сорокопут, Laniarius erythrogaster
 Розовая чагра, Rhodophoneus cruentus
 Желтогрудый кустарниковый сорокопут, Telophorus sulfureopectus
 Сероголовый кустарниковый сорокопут, Malaconotus blanchoti

Очковые сорокопуты 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Лесные сорокопуты
 Длиннохохлый очковый сорокопут, Prionops plumatus

Дронго 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Дронговые
 Прямохвостый дронго, Dicrurus ludwigii
 Траурный дронго, Dicrurus adsimilis
 Dicrurus modestus

Вороны, сойки, вороны и сороки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Врановые
 Чёрная сорока, Ptilostomus afer
 Блестящий ворон, Corvus splendens
 Пегий ворон, Corvus albus
 Пустынный буроголовый ворон, Corvus ruficollis
 Щетинистая ворона, Corvus rhipidurus
 Толстоклювый ворон, Corvus crassirostris

Скворцы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Скворцовые
 Рогатый скворец, Creatophora cinerea
 Стальной блестящий скворец, Lamprotornis chalybaeus
 Свэнсонов блестящий скворец, Lamprotornis chloropterus
 Бронзовохвостый блестящий скворец, Lamprotornis chalcurus
 Пурпурный блестящий скворец, Lamprotornis purpureus
 Длиннохвостый блестящий скворец, Lamprotornis purpuropterus
 Lamprotornis pulcher
 Аметистовый короткохвостый скворец, Cinnyricinclus leucogaster
 Краснокрылый длиннохвостый скворец, Onychognathus morio
 Скворец Неймана, Onychognathus neumanni

Буйволовые скворцы 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Буйволовые скворцы
 Желтоклювый буйволовый скворец, Buphagus africanus

Ткачики 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Ткачиковые
 Буйволовый ткач, Bubalornis albirostris
 Южный усатый ткач, Sporopipes frontalis
 Каштановоголовый ткачиковый воробей, Plocepasser superciliosus
 Сероголовый общественный ткач, Pseudonigrita arnaudi
 Малый масковый ткач, Ploceus luteolus
 Очковый ткач, Ploceus ocularis
 Иволговый ткач, Ploceus galbula
 Северный масковый ткач, Ploceus taeniopterus
 Большой масковый ткач, Ploceus cucullatus
 Суданский ткач, Ploceus badius
 Коричневопоясничный ткач, Pachyphantes superciliosus
 Краснокрылый малимбус, Anaplectes rubriceps
 Красноклювый ткач, Quelea quelea
 Наполеонов бархатный ткач, Euplectes afer
 Чернокрылый огненный бархатный ткач, Euplectes hordeaceus
 Западноафриканский огненный бархатный ткач, Euplectes franciscanus
 Красноплечий бархатный ткач, Euplectes axillaris
 Желтоплечий бархатный ткач, Euplectes macroura
 Белокрылый бархатный ткач, Euplectes albonotatus
 Краснозобый бархатный ткач, Euplectes ardens

Вьюрковые ткачики 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Вьюрковые ткачики
 Краснокрылая питилия, Pytilia phoenicoptera
 Пестрая питилия, Pytilia melba
 Обыкновенный амарант, Lagonosticta senegala
 Тёмно-красный амарант, Lagonosticta rubricata
 Масковый амарант, Lagonosticta larvata
 Красноухий астрильд, Uraeginthus bengalus
 Болотный астрильд, Estrilda paludicola
 Уздечковый астрильд, Estrilda rhodopyga
 Серый астрильд, Estrilda troglodytes
 Золотистогрудый астрильд, Sporaeginthus subflavus
 Обыкновенный перепелиный астрильд, Ortygospiza atricollis
 Серебряноклювая амадина, Euodice cantans
 Красногорлая амадина, Amadina fasciata

Вдовушки 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Вдовушковые
 Красноногая вдовушка, Vidua chalybeata
 Vidua larvaticola
 Доминиканская вдовушка, Vidua macroura
 Райская вдовушка, Vidua paradisaea
 Широкохвостая райская вдовушка, Vidua orientalis

Овсянки, воробьи и другие 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Овсянковые
 Горная овсянка, Emberiza cia
 Серая овсянка, Emberiza cineracea
 Садовая овсянка, Emberiza hortulana
 Красноклювая овсянка, Emberiza caesia
 Домовая овсянка, Emberiza sahari
 Пёстрая овсянка, Emberiza striolata
 Каштановая овсянка, Emberiza tahapisi
 Желтобрюхая овсянка, Emberiza flaviventris

Чижы, клесты и другие 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Вьюрковые
 Белопоясничный канареечный вьюрок, Crithagra leucopygius
 Кенийский канареечный вьюнок, Crithagra reichenowi
 Мозамбикский канареечный вьюрок, Crithagra mozambicus
 Пустынный снегирь, Bucanetes githaginea

Воробьи 
 Отряд: Воробьинообразные
 Семейство: Воробьиные
 Домовый воробей, Passer domesticus (I)
 Черногрудый воробей, Passer hispaniolensis
 Passer cordofanicus
 Сероголовый воробей, Passer griseus
 Свенсонов воробей, Passer swainsonii
 Пустынный воробей, Passer simplex
 Жёлтый воробей, Passer luteus
 Каштановый воробей, Passer eminibey
 Большой каменный воробей, Petronia pyrgita
 Малый каменный воробей, Petronia dentata
 Короткопалый каменный воробей, Carpospiza brachydactyla

Ссылки

Внешние ссылки 
 Birds of Sudan — World Institute for Conservation and Environment

Судан